Petrignano bezeichnet die italienischen Orte

 Petrignano (auch Petrignano d’Assisi), Ortsteil von Assisi, Provinz Perugia
 Petrignano (auch Petrignano del Lago), Ortsteil von Castiglione del Lago, Provinz Perugia
 Petrignano, Ortsteil von Pescorocchiano, Provinz Rieti
 Petrignano, Ortsteil von Valfornace (Ortsteil Fiordimonte), Provinz Macerata